Schauman est une famille de la noblesse de Finlande. 
Originaire des pays baltes elle arrive en Finlande à la fin du .

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 August Schauman, (1826-1896), journaliste, politicien et écrivain finlandais ;
 Anna Schauman (1859-1928), écrivain
 Axel Mortimer Schauman (1855–1903), commerçant
 Berndt Otto Schauman (1821–1895), intendant
 Eric Balder Björnson Schauman (1895–1966), militaire
 Erik Rafael Schauman (1894–1987), conseiller
 Eugen Schauman, (1875-1904), nationaliste finlandais qui assassina Nikolaï Bobrikov le gouverneur-général de Finlande ;
 Frans Ludvig Schauman (1810–1878), professeur et prêtre
 Georg Schauman (1870–1930), politicien, historien
 Göran Schauman (1940-?), acteur
 Harry Schauman (1879–1932), industriel
 Henrik Schauman (1916–1996), professeur
 Hugo Rafael Schauman (1845–1879) écrivain, journaliste
 Knut Victor Ferdinand Schauman (1870–1936) , conseiller
 Ossian Schauman (1862–1922), professeur
 Runar Schauman (1908–1977), directeur de théâtre
 Sigrid Maria Schauman (1877–1979), peintre
 Oskar Theodor Schauman (1849–1931), militaire
 Viktor Rafael Schauman (1860–1946), militaire
 Fredrik Waldemar Schauman (1844–1911), militaire
 Wilhelm Schauman (1857–1911), militaire

Références

Liens internes
Liste des familles nobles de Finlande

Famille noble finlandaise